Санкт-Петербургская школа фоносемантики – это научное течение в  фоносемантике   (направлении  лингвистики), занимающееся проблемами изучения звукоизобразительной системы  языка.
Школа объединяет ряд исследователей-лингвистов, изучающих звукоподражательную и звукосимволическую лексику языков мира в  синхронии и диахронии, занимающихся проблемами  этимологии звукоизобразительных  слов, фоносемантическими универсалиями и другими вопросами звукоизобразительности.

История становления школы 
Первым этапом становления школы является оформление фоносемантики  как самостоятельной лингвистической дисциплины и создание универсальной классификации ономатопов в конце 60х годов XX века.

Основателем Санкт-Петербургской (а также российской) школы фоносемантики является профессор Станислав Васильевич Воронин  (1935-2001). В 1969 году в  Ленинградском государственном университете он защитил кандидатскую диссертацию «Английские ономатопы (Типы и строение)» , которая положила начало новому направлению исследований. Предложенная им универсальная классификация ономатопов вывела изучение изобразительной (иконической) лексики на совершенно иной уровень.

До появления работы С.В. Воронина классификация звукоподражательных слов проводилась исключительно на основе семантических признаков («звуки воды», «механические звуки» и.т. п.) . Прорыв же в исследовании ономатопеи заключался в сравнении акустических характеристик звукоподражательных слов с акустическими характеристиками звучаний, которые они обозначали. Таким образом, фоносемантика сразу стала междисциплинарной наукой, поскольку использовала данные физики (акустики ),  психолингвистики (теория номинации и проблемы восприятия речи), психологии (универсальные принципы человеческого мышления) и  биологии (строение речевого аппарата, проблема эволюции человека) .

Вторым этапом становления Санкт-Петербургской школы фоносемантики можно считать этап постепенного накопления знаний о звукоизобразительной системе языка, что привело к появлению ряда исследований, посвящённых звукоизобразительности в различных языках мира начиная с 80х годов XX века. Итоги этих работ были суммированы в монографии  С.В. Воронина «Основы фоносемантики» (1982) , где фоносемантика уже окончательно оформляется как самостоятельная лингвистическая дисциплина, обладающая своими методами, целями и задачами. Применение разработанной методологии фоносемантики нашло отражение в ряде кандидатских диссертаций, защищённых под руководством С.В. Воронина в Ленинграде и Тарту (всего под руководством профессора было написано 19 диссертационных исследований на фоносемантические темы) .

На втором этапе становление Санкт-Петербургской школы фоносемантики также происходит уточнение некоторых исходных положений. Так, происходит окончательное разделение звукоподражательной и звукосимволической лексики. 

Звукоподражательная лексика – это продукт акустической имитации, в основе которой лежит повторение наиболее выраженных характеристик звукового денотата (удар, протяжное звучание и т. п.) фонемами языка, которые при актуализации в речи имеют схожие акустические характеристики (взрывные, долгие гласные и т.п.) . 

Звукосимволическая лексика, напротив – это продукт артикуляторной (или акустико-артикуляторной) имитации, своего рода артикуляторный жест. Денотатом звукосимволического слова может служить любая характеристика действительности (например, в языке имеется тенденция передачи значения округлости лабиальными согласными и лабиализированными гласными) .

Также следует отметить общее возрастание интереса к проблемам звукоизобразительности и появление других фоносемантических школ СССР и далее России, Украины и ближнего зарубежья (в Перми, Пятигорске, Черновцах, Велико-Тырново и др.) в этот период.

Третьим этапом развития Санкт-Петербургской фоносемантической школы является дальнейшая разработка частных и общих вопросов фоносемантической теории – с начала 2000х годов ведутся активные исследования проблем перевода звукоизобразительной лексики, вопросов диахронического развития звукоподражаний и звукосимволизмов, проблем вариативности звукоизобразительного слова и универсальности звукоизобразительной лексики . 

В Санкт-Петербурге регулярно проводятся конференции и круглые столы, посвящённые проблемам фоносемантики, в которых принимают активное участие лингвисты из России и из-за рубежа.

Основные положения школы 
Результатом пятидесяти лет исследований стала разработка основных теоретических положений школы, обобщённых и суммированных ниже. Фоносемантика в настоящий момент активно развивается, и приведённый перечень не является исчерпывающим.
В целом, наиболее значимыми положениями Санкт-Петербургской школы фоносемантики являются:
 языковой знак примарно мотивирован (не-произволен) ;
 языковой знак имеет двоякую природу (языковой знак не-произволен в своей основе, но в процессе своей эволюции стремится к произвольности) ;
 механизмы иконического словосоздания универсальны и являются неотъемлемым атрибутом человеческого мышления ;
 в звукоизобразительной лексике любых двух языков мира изоморфические черты доминируют над алломорфическими ;
 звукоизобразительная (иконическая) лексика делится на звукоподражательную (акустическая имитация) и звукосимволическую (артикуляторная или акустико-артикуляторная имитация) ;
 звукоподражательная лексика (ономатопы) делится на пять гиперклассов в зависимости от характера смысло-звуковой связи (инстанты, континуанты, фреквентативы, инстаниты-континуанты, фреквентативы-(квази)инстанты-континуанты), и эти пять гиперклассов универсальны ;
 звукосимволическая лексика универсальна, и по месту образования делится на 3 класса (носовые, ротовые, горловые) , ;
 звукоизобразительная лексика обладает повышенной экспрессивностью ;
 звукоизобразительный лексикон языка непрерывно обновляется, и появление новых лексем оказывается естественным образом предопределенным непрекращающейся утратой иконичности уже существующих ;
 в процессе утраты иконичности можно выделить четыре стадии деиконизации .

Основные направления исследования школы 
Санкт-Петербургская школа фоносемантики с момента своего создания обладала строгой методологией, что предопределило её основной круг исследований. Усилия исследователей направлены, прежде всего, на изучение объективного звукового символизма, т. е. на изучение звукоизобразительной (звукоподражательной и звукосимволической лексики) языков мира в историческом и сопоставительном аспекте. Таким образом, основными направлениями исследования школы являются:
 поиск фоносемантических  универсалий и регулярностей (Воронин С.В ., Краснова А.В. , Флаксман М.А. , Кузнецова Е. И., Беседина Е. И., Ноланд Н. Н., Слоницкая Е. И., Дубинская Е. A., Швецова Н. Н.);
 типологическое сопоставление звукоизобразительной лексики языков мира (Воронин С.В. , Мазанаев И.А., Лапкина Л.З., Краснова А.В. , Койбаева Т.Х., Канкия Н.Д., Братусь И.Б., Флаксман М.А., Ноланд Н.Н.);
 разработка универсальной классификации ономатопов (Воронин С.В. , Братусь И. Б., Шамина Е.А.);
 разработка универсальной классификации и изучение звукосимволической лексики (Воронин С.В. , Шамина Е.А., Швецова Н.Н., Слоницкая Е.И.);
 описание звукоизобразительных систем языков мира – английского (Воронин С.В., Петухова Е. В., Шамина Е. А., Татаринова Е. С., Пономарева С. Н., Петухова Е.В., Кузьмич И. В., Климова С. В. Бродович О. И., Флаксман М.А., Сабанадзе М. Я.), турецкого (Краснова А.В.) , итальянского (Шамина Е. А.), индонезийского (Братусь И. Б.), грузинского (Канкия Н. Д.), башкирского (Лапкина Л. З.), осетинского (Койбаева Т. Х.), эстонского (Вельди Э.А.), норвежского (Ливанова А.Н.), исландского (Флаксман М.А.);
 изучение звукоизобразительной вариативности (Швецова Н. Н. , Ноланд Н.Н.);
 изучение семантической эволюции звукоизобразительной лексики (Афанасьев А. Ю., Воронин С.В. , Барташова О.А., Климова С. В., Кузьмич И. В., Татаринова Е. С., Петухова Е. В., Флаксман М.А.);
 звукоизобразительная этимология (Воронин С.В., Климова С. В., Бродович О. И., Флаксман М.А. , Пономарева С.Н.);
 изучение деиконизации (утраты иконичности) звукоизобразительной лексики (Флаксман М.А.) ;
 изучение влияние регулярных фонетических изменений на лексику звукоизобразительного происхождения (Бродович О. И., Флаксман М.А.);
 изучение  фоносемантической инерции (Флаксман М.А.) ;
 изучение иконичности в морфологии (RL-форманты) (Воронин С.В. , Бартко Н.В.,  Шамина Е. А.);
 изучение иконичности в вымышленных языках и психолингвистических основ иконического словотворчества (Давыдова В.А.);
 изучение проблем заимствования звукоизобразительной лексики в другие языки (Ливанова А.Н., Флаксман М.А.) ;
 проблемы перевода звукоизобразительной лексики (Ермакова Н.М., Жутовская Н.М., Бродович О.И., Беседина А.С.).

Методология школы 
Методология школы включает в себя методы собственно фоносемантики (метод фоносемантического анализа) , а также методы других лингвистических дисциплин –  сравнительно-исторического языкознания  (сравнительно-исторический метод, сопоставительный метод),  психолингвистики (лингвистический эксперимент, анкетирование), этимологии (этимологический анализ), математической  статистики.

В рамках Санкт-Петербургской школы фоносемантики был разработан метод фоносемантического анализа (ФСА), основанный на данных этимологии и лингвистической типологии .

Метод фоносемантического анализа включает в себя ряд последовательных операций, направленных на установление звукоизобразительного происхождения слова: I. «Семантика» - определение звукового или незвукового значения слова. Если слово обозначает звук, то оно, как правило, является ономатопом. II. «Критерии» А. Семантические критерии: 1) экспрессивность и эмоциональность; 2) образность семантики; 3) конкретность  семантики; 4) обозначение простейших элементов психофизиологического универсума человека; Б. Грамматические критерии: 5) морфологическая гипераномальность; В. Словообразовательные критерии: 6) редупликация; Г. Структурно-фонетические (формальные) критерии: 7) фонетическая гипераномальность; 8) относительное единообразие формы; 9) фонетическая гипервариативность; Д. Функциональные критерии: 10) стилистическая ограниченность. III. «Этимология» – установление этимологии слова на максимально-возможную глубину, привлечение его коррелятов из родственных языков. IV. «Экстралингвистика» – установление мотива номинации путем сопоставления акустических и артикуляторных характеристик звуковой стороны слова с сенсорными характеристиками денотата. V. «Типология» – выявление слов со сходными фонотипами и семантикой в неродственных языках. VI. Summa summarum – анализ данных, полученных в результате проведения предыдущих пяти этапов и выводы о наличии или отсутствии в слове примарной мотивированности .

В целом, Санкт-Петербургскую школу фоносемантики отличает общий упор на этимологию и широкое использование диахронического подхода как для определения звукоизобразительного статуса слова, так и для объяснения более частных фоносемантических закономерностей и тенденций.

Научные публикации школы

Книги и словари 
Phonosemantics (Сборник статей под ред. М.А. Флаксман, О.И. Бродович)

Воронин С. В. Английские ономатопы: фоносемантическая классификация 

Воронин С. В. Основы фоносемантики 

Воронин С. В. Фоносемантические идеи в зарубежном языкознании 

Воронин С.В. 2005. Iconicity. Glottogenesis. Semiosis 

Флаксман М.А. Звукоизобразительная лексика английского языка в синхронии и диахронии 

Флаксман М. А. Словарь английской звукоизобразительной лексики в диахроническом освещении

Онлайн-проекты школы 
В рамках Санкт-Петербургской школы фоносемантики в настоящее время  разрабатывается многоязычный словарь звукоизобразительной лексики Iconicity Atlas (Флаксман М.А., Ноланд Н.Н.) . Целью проекта является создания базы наиболее употребительной звукоизобразительной лексики, доступной для типологического сравнения. Iconicity Atlas является мультимедийным проектом, содержащим аудиозаписи звукоподражательных и звукосимволических слов языков, сделанные носителями языка, транскрипции слов в МФА, словарные дефиниции на английском языке. В основе «Атласа» лежат 100 наиболее употребительных звукоизобразительных концептов («кашель», «шепот», «крик», «писк», «грохот» и т. д.), что делает словарь аналогом известного  списка Сводеша.

Конференции по фоносемантике в Санкт-Петербурге 
В   Санкт-Петербурге регулярно проходит ряд конференций и круглых столов, посвящённых фоносемантической проблематике:

В рамках международной филологической конференции в  СПбГУ с начала 2000х годов регулярно проводится секция «Фоносемантика».

Секция «Фоносемантика» проводится также в рамках проходящей раз в два года конференции «Англистика XXI века», также проходящей в  СПбГУ .

Начиная с 2017 года конференция «Актуальные проблемы языкознания», организуемая кафедрой Иностранных языков Гуманитарного факультета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» , также включает секцию «Проблемы фоносемантических исследований».

В 2016 году в рамках конференции Англистика XXI века, посвящённой памяти  С.В. Воронина проводилось трёхдневное заседание секции «Фоносемантика», в которой приняли участие исследователи из России, Испании, Нидерландов, Израиля, Японии .

Примечания

Литература 

 Афанасьев А. Ю. Вопросы семантической эволюции лексики (на материале английских звукоподражательных существительных): дис. … канд. филол. наук / ЛГУ. Л., 1984.

 Барташова О. А. Звукоизобразительность в терминологии (на материале английских морских терминов): дис. … канд. филол. наук / ЛГУ. Л.: 1987.

 Барташова О.А., Воронин С.В., Ермакова Н.М. О переводе английских звукоизобразительных терминов // Проблемы научно-технического перевода. Вып.3. - Горький, 1990. - С.46-48.
 Бартко Н.В. Английские звукоизобразительные RL-глаголы: фоносемантический анализ: дис. … канд. филол. наук. СПб, 2002.

 Братусь И. Б. Акустические ономатопы в индонезийском языке: дис. … канд. филол. наук / ЛГУ. Л., 1976.
 Бродович О. И., Швецова Н. Н. К вопросу о вариативности слова (на материале звукоизображений открывания рта в английских диалектах) // Проблемы семантики и прагматики: сб. науч. тр. Калининград. 1996. С. 39–44.

 Бродович О. И. Звукоизобразительность и звуковые законы // Язык–сознание–культура–социум. Саратов: Изд. центр Наука. 2008. C. 485–489.

 Бродович О. И., Воронин С. В. Об одной черте диалектной лексики // Вестник ЛГУ. 1985. №  2. С. 82–84

 Бродович О. И., Швецова Н. Н. Звукоизобразительная лексика в английских диалектах: вариативность // Studia Linguistica XII. Перспективные направления современной лингвистики: сб. 2004. С. 80–84.
 Бродович О. И., Швецова Н. Н. Звукоизобразительность и диалектология: взаимовыгодное сотрудничество // Проблемы фоносемантики: Тез. выступлений на совещании. М.: Изд-во ИЯ АН СССР, 1989. С. 7–9.
 Воронин С. В. Towards a phonosemantic typology of RL-multiplicatives (a case study of iconicity in grammar) // 40 лет Санкт-Петерб. типологической школе: сб. статей. М.: Знак, 2004. С. 97–108
 Воронин С. В. Английские ономатопы (Типы и строение): дисс. канд. филол. наук: 10.02.04 /С. В. Воронин. – Л., 1969. – 582 с.
 Воронин С. В. Английские ономатопы: фоносемантическая классификация. СПб.: Изд.-во Института иностранных языков, 1998. 196 с.
 Воронин С. В. Германские итеративные RL-форманты и звукосимволизм // Вопр. структуры английского языка в синхронии. Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1980. C. 125–131.
 Воронин С. В. О методе фоносемантического анализа // Лингвометодические аспекты семантики и прагматики текста / ред. кол.: Р. Б. Лебедева, М. Н. Кострикин, И. Ф. Шамара. Курск, 1990. С. 98–100 Воронин С. В. Основы фоносемантики. М.: ЛЕНАНД, 2006. 248 с.
 Воронин С. В. Фоносемантика и этимология // Диахроническая германистика / отв. ред. Л. П. Чахоян. СПб.: Изд-во С.-Петербургского гос. ун-та, 1997. С. 131–164.
 Воронин С. В. Фоносемантические идеи в зарубежном языкознании. Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1990. 200 с.
 Воронин С. В., Климова С. В. О разработке звукоизобразительных этимологий в английской лексикографии // Вестн. Ленингр. гос. ун-та. Сер. 9. Вып. 2. С. 78–82.
 Воронин С. В., Климова С. В. Некоторые вопросы этимологической фоносемантики // Англистика: современные достижения и традиции: Российск. межвузов. научн. конф. посв. 50-летию каф. англ. филологии филологич. фак-та СПбГУ: Тез. докл. СПб., 1998. С. 19–25.
 Воронин С.В., Ермакова Н.М. К проблеме эквивалентности в переводе (На материале английской звукоизобразительной лексики) // Информационно-коммуникативные аспекты перевода/ Межвузовский сборник научных трудов. - Нижний Новгород, 1991. - С.30-38.
 Дубинская Е. A., Воронин С. В. К символизму лабиальных // Функциональные особенности лингвистических единиц. Краснодар, 1979. С. 113–119.
 Ермакова Н. М. Ономатопея: англо-русские параллели в переводе: дис. … канд. филол. наук / СПбГУ. СПб., 1993.
 Ермакова Н.М. Перевод английской звукоизобразительной лексики в художественной литературе. Деп. в ИНИОН АН СССР 25.05.1991. №44598
 Ермакова Н.М. Прагматический аспект в переводе английской звукоизобразительной лексики на русский язык // Фоносемантика и прагматика/ Отв. ред. Ю.А.Сорокин. - М., 1993. - С.48-49
 Жутовская Н. М. Фонетические стилистические средства в автобиографии Стивена Фрая «Хроники Фрая» и проблемы их перевода // Англистика XXI века. Сборник статей по материалам VIII научно-методической конференции, посвященной памяти профессора С.В.Воронина 20-22 января 2016 г. / СПб: Университетские образовательные округа, 2016. С.249-253.
 Жутовская Н.М. «Шутка манерной азбуки» // Звезда. № 4. – СПб., 2011. – С.212-217. Жутовская Н.М. Фоносемантический компонент в переводе художественной прозы // Материалы XXXII Международной филологической конференции. Вып.25. Секция фоносемантики. – СПб., 2003. – С. 9-19.
 Канкия Н. Д. Примарная мотивированность слова (на материале английского и грузинского языков): дис. … канд. филол. наук / ЛГУ. Л., 1988.
 Климова С. В. Глаголы неясного происхождения в сокращенном Оксфордском словаре: дис. … канд. филол. наук / ЛГУ. Л., 1986.
 Климова С. В. Модели семантического развития английских звукоизобразительных глаголов // Англистика XXI века: Материалы VII Всерос. науч. конф., г. С.-Петерб., 21–23 янв. 2014 г. СПб.: Университетские образовательные округа, 2014. С. 344–345.
 Климова С. В. На пути к этимологической фоносемантике (о мотиве номинации) // Фоносемантические исследования. Пенза, 1990. С. 44–51.
 Климова С. В. О звукоизобразительном анализе этимологических гнезд // Англистика XXI в.: материалы V Всерос. науч. конф. в СПбГУ. СПб., 2010. С. 342–346.
 Койбаева Т. Х. Звукосимволическая лексика английского и осетинского языков (опыт фоносемантической типологии): дис. … канд. филол. наук / ЛГУ. Л., 1987.
 Краснова А.В. «Универсальные характеристики звукоизобразительной лексики и их специфические проявления в турецком языке» : дис. … канд. филол. наук. СПб., 2018.
 Кузнецова Е. И., Воронин С. В. Символизм английских обозначений понятия округлого // Системное описание лексики германских языков: межвуз. сб. Л., 1981. Вып. 4. С. 62–69.
 Кузьмич И. В. Звукоизобразительность и американский сленг: фоносемантический анализ: дис. … канд. филол. наук / СПбГУ, СПб., 1993.
 Лапкина Л. З. Английские и башкирские акустические ономатопы (опыт типологического исследования): дис. … канд. филол. наук / ЛГУ. Л., 1979.
Ливанова А.Н. Английские слова в норвежском сленге: фоносемантический аспект // Англистика XXI века: материалы V Всероссийской научной конференции памяти профессора Варвары Васильевны Бурлаковой, 20-22 января 2010 г. СПб., 2010. С. 343-345.
Ливанова А.Н. Звукоизобразительная и звукосимволическая лексика в словарях // Тезисы докладов международной конференции «Знак: иконы, индексы, символы». СПб., 2005.
Ливанова А.Н. О «глагольных междометиях» в скандинавских языках //  Материалы XXXVII Международной филологической конференции. СПбГУ, 2008.
Ливанова А.Н. Звуковая форма норвежских слов, сопровождающих некоторые действия // Материалы XXXI межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. СПбГУ, 2002.
Ливанова А.Н. Фоносемантический компонент в значении норвежских глаголов вращения: постановка вопроса // Материалы Седьмой межвузовской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы языкознания», г. Санкт-Петербург, 17-18 апреля 2018 года. С. 318-323.
 Лихоманова Л. Ф. Семантическая филиация английских звукоизобразительных глаголов движения: дис. … канд. филол. наук / ЛГУ. Л., 1986.
 Мазанаев И. А. Основные группы звукосимволических слов: фоносемантический анализ (на материале английского и лезгинского языков): дис. … канд. филол. наук / ЛГУ. Л.,1985.
 Петухова Е. В. Морфологическое и конверсионное словообразование от звукоподражательных основ в английском языке : дис. … канд. филол. наук. Курск, 2001.
 Пономарева С. Н. Фоносемантический анализ лексики: этимологический аспект (на материале англоязычной научной фантастики): дис. … канд. филол. наук / СПбГУ. СПб., 1991.
 Слоницкая Е. И. Звукосимволизм обозначений округлого: дис. … канд. филол. наук / ЛГУ. Л., 1987.
 Слоницкая Е. И. Экспериментальное исследование звукосимволизма фонемотипа лабиальных // Проблемы фоносемантики: тез. выступлений на совещании. М., 1989. С. 32–33.
 Татаринова Е. С. Звукоизобразительность в английском профессиональном жаргоне (на материале экономического жаргона) дис. … канд. филол. наук / СПб. 2006.
 Флаксман М.А. Preservation of long vowels in onomatopoeic words denoting pure tones: phonosemantic inertia // Материалы Международной конференции Индоевропейское языкознание и классическая филология XVII (чтения памяти И.М. Тронского), 24-26 июня 2013 года. – СПб.: Наука, 2013. – С. 917-923.
 Флаксман М.А. Деиконизация звукоизобразительного слова: особенности протекания процесса в английском языке / Вестник СПбГУ - Сер. 9 .- Вып. 1 - 2015. - с. 163-172.
 Флаксман М.А. Диахроническое развитие звукоизобразительной лексики английского языка. канд...дис. СПбГУ 2015.
 Флаксман М.А. Заимствованная звукоизобразительная лексика английского языка: характер и динамика появления // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – № 5. –  2014. – С. 87-93.
 Флаксман М.А. Звукоизобразительная лексика английского языка в синхронии и диахронии. - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015. - 199 с.
 Флаксман М.А. Звукоизобразительная модификация как способ словообразования // Вестник Санкт-Петербургского  университета – Сер. 9. – Вып. 4. – 2012. – С. 106-114.
 Флаксман М.А. Звукоподражательная лексика английского языка с атипичным фонетическим развитием //  Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – № 7. –  2011. – C. 141-145.
 Флаксман М.А. Словарь английской звукоизобразительной лексики в диахроническом освещении. СПб, НОУ ВПО «Институт Иностранных языков», Изд-во РХГА, 2016. - 201 с.
 Флаксман М.А. Универсальные черты звукоизобразительной лексики: опыт типологического сравнения / Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» - №1 (2015). – СПб.: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015. – с. 87-92.
 Флаксман М.А. Фонестемный звуковой символизм – «Вещь в себе»? / Дискурс – Вып. 2 – 2015. – с.97-108.
 Шамина Е. А. Итеративные RL-форманты в авторских неологизмах // Англистика XXI века: материалы VII Всерос. науч. конф., г. С.-Петерб., 21–23 янв. 2014 г. СПб: Университетские образовательные округа, 2014. С. 348–350.
 Шамина Е. А. Дистрибуция лабиальных в фонетическом и фоносемантическом отношении (статистико-экспериментальное исследование на материале английского и русского языков): дис. … канд. филол. наук / Л., 1989.
 Шамина Е. А. Дистрибуция лабиальных в фонетическом и фоносемантическом отношении // Англистика XXI века. СПб., 2002. С. 52–54.
 Шамина Е. А. К вопросу о носителе фонетического значения // Слово отзовется: памяти А. С. Штерн и Л. В. Сахарного. Пермь: Изд-во Перм. ун-та. 2006. С. 204.
 Швецова H. H. Вариативность английского диалектного слова: перспективы исследования // Актуальные проблемы психологии, этнопсихолингвистики и фоносемантики: материалы Всерос. конф. М., 1999. С. 115–116.
 Швецова Н. Н. Звукоизобразительная лексика в английских диалектах: дис. … канд. филол. наук. СПб., 2011.
 Швецова Н. Н. Категория гиперлексемы и проблема вариативности звукоизобразительного слова // Информация–коммуникация–общество (ИКО-2004): материалы Всеросс. конф. 2004. С.167–170.
 Швецова Н. Н. Установление звукоизобразительного статуса фонем: структурно-фонетический анализ // Вестн. СПбГУ. 2007. Вып. 4–2. С. 182–188.
 Bartashova, O.A. The Efficiency of Phonosemantic Roots in Term Production // Anglistics of the XXI century, vol. 2. Phonosemantics: in commemoration of Professor Dr. Stanislav Voronin’s 80th anniversary/ St. Petersburg state univ., Fac. of philology; ed. by M.A. Flaksman, O.I. Brodovich. – St. Petersburg: [s.n.], 2016. – p. 13-17.
 Besedina, A.S. Iconic Verbs of Speech in J.K. Rowling  and their Application as a Stylistic Device // Anglistics of the XXI century, vol. 2. Phonosemantics: in commemoration of Professor Dr. Stanislav Voronin’s 80th anniversary/ St. Petersburg state univ., Fac. of philology; ed. by M.A. Flaksman, O.I. Brodovich. – St. Petersburg: [s.n.], 2016. – p. 17-20.
 Besedina, E.I. Sound Symbolism in Designations of Roundedness // Anglistics of the XXI century, vol. 2. Phonosemantics: in commemoration of Professor Dr. Stanislav Voronin’s 80th anniversary/ St. Petersburg state univ., Fac. of philology; ed. by M.A. Flaksman, O.I. Brodovich. – St. Petersburg: [s.n.], 2016. – p. 20-24.
 Brodovich, O.I.  The Phonosemantics of Today:  The Latest Achievements and the Principal Challenges // Anglistics of the XXI century, vol. 2. Phonosemantics: in commemoration of Professor Dr. Stanislav Voronin’s 80th anniversary/ St. Petersburg state univ., Fac. of philology; ed. by M.A. Flaksman, O.I. Brodovich. – St. Petersburg: [s.n.], 2016. – p. 8-13.
 Davydova, V.A. On the Sound Symbolism in Fictional Languages: Spatial Deixis // Anglistics of the XXI century, vol. 2. Phonosemantics: in commemoration of Professor Dr. Stanislav Voronin’s 80th anniversary/ St. Petersburg state univ., Fac. of philology; ed. by M.A. Flaksman, O.I. Brodovich. – St. Petersburg: [s.n.], 2016. p. 114-121.
 Davydova, V.A. Sound Symbolism in Invented Languages // Anglistics of the XXI century, vol. 2. Phonosemantics: in commemoration of Professor Dr. Stanislav Voronin’s 80th anniversary/ St. Petersburg state univ., Fac. of philology; ed. by M.A. Flaksman, O.I. Brodovich. – St. Petersburg: [s.n.], 2016. – p.32-39.
 Flaksman M.A. Iconic Treadmill Hypothesis – The Reasons Behind Continuous Onomatopoeic Coinage // Dimensions of Iconicity, by Bauer, Matthias, Angelika Zirker, Olga Fischer and Christina Ljungberg (eds.) [ILL 15]. John Benjamins Publishing Company, 2017. P. 15-38.
 Flaksman M.A. Iconic Words in Proto-Germanic // Anglistics of the XXI century, vol. 2. Phonosemantics : in commemoration of Professor Dr. Stanislav Voronin's 80th anniversary / St. Petersburg state univ., Fac. of philology; ed. by M.A. Flaksman, O.I. Brodovich. - St. Petersburg : [s.n.], 2016. P. 39-51.
 Flaksman M.A. Onomatopoeic Words in Gothic: Iconic Elements in Wulfila’s Translation of the New Testament // Deutsch als Bindeglied zwischen Inlands- und Auslands¬germanistik [Beiträge zu den 23. GeSuS-Lin¬guistik-Tagen in Sankt Petersburg, 22.–24. Juni 2015, Sprache und Sprachen in Forschung und Anwendung, Band 5], S. Nefedov, L. Grigorieva, B. Bock (Hrsg.), 183-190. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2017.
 Klimova, S.V. Etymological Analysis of Iconic Word Groups:  Different Approaches // Anglistics of the XXI century, vol. 2. Phonosemantics: in commemoration of Professor Dr. Stanislav Voronin’s 80th anniversary/ St. Petersburg state univ., Fac. of philology; ed. by M.A. Flaksman, O.I. Brodovich. – St. Petersburg: [s.n.], 2016. – p. 61-65.
 Kuzmich, I.V. Slang and Sound Symbolism // Anglistics of the XXI century, vol. 2. Phonosemantics: in commemoration of Professor Dr. Stanislav Voronin’s 80th anniversary/ St. Petersburg state univ., Fac. of philology; ed. by M.A. Flaksman, O.I. Brodovich. St. Petersburg: [s.n.], 2016. p.65-67.
 Livanova, A.N. Borrowed English Interjections in Modern Norwegian // Anglistics of the XXI century, vol. 2. Phonosemantics: in commemoration of Professor Dr. Stanislav Voronin’s 80th anniversary/ St. Petersburg state univ., Fac. of philology; ed. by M.A. Flaksman, O.I. Brodovich. – St. Petersburg: [s.n.], 2016. p. 67-73.
 Livanova, A.N. Nils-Fredrik Nielsen's ‘Naive Onomatopee// Anglistics of the XXI century, vol. 2. Phonosemantics: in commemoration of Professor Dr. Stanislav Voronin’s 80th anniversary/ St. Petersburg state univ., Fac. of philology; ed. by M.A. Flaksman, O.I. Brodovich. – St. Petersburg: [s.n.], 2016. p. 121-128.
 Noland, N.N. Sound Symbolism and Dialectology: A Happy Marriage // Anglistics of the XXI century, vol. 2. Phonosemantics: in commemoration of Professor Dr. Stanislav Voronin’s 80th anniversary/ St. Petersburg state univ., Fac. of philology; ed. by M.A. Flaksman, O.I. Brodovich. – St. Petersburg: [s.n.], 2016. p. 79-83.
 Phonosemantics: Anglistics of the XXI century, vol. 2.: in commemoration of Professor Dr. Stanislav Voronin's 80th anniversary / St. Petersburg state univ., Fac. of philology; ed. by M.A. Flaksman, O.I. Brodovich. - St. Petersburg : [s.n.], 2016.
 Shamina, E.A., Smekhova M.A. English and Italian Sound Imitations:  A Comparative Study // Anglistics of the XXI century, vol. 2. Phonosemantics: in commemoration of Professor Dr. Stanislav Voronin’s 80th anniversary/ St. Petersburg state univ., Fac. of philology; ed. by M.A. Flaksman, O.I. Brodovich. – St. Petersburg: [s.n.], 2016. p. 88-95.
 Voronin S. V. Approaching the Iconic Theory of Language Origin // Ninth Meeting of the Language Origins Society. Oranienbaum, 1993. P. 42–44.
 Voronin S. V. Etymologycal Pnonosemantics and Glossogonic Research // Abstracts from 12th Meeting of the Language Origins Society. University of Maryland Baltimore County, 1996. P. 27–36.
 Zhutovskaya, N.M. Phonetic Expressive Means and their Translation in ‘The Original of Laura’ by Vladimir Nabokov // Anglistics of the XXI century, vol. 2. Phonosemantics: in commemoration of Professor Dr. Stanislav Voronin’s 80th anniversary/ St. Petersburg state univ., Fac. of philology; ed. by M.A. Flaksman, O.I. Brodovich. – St. Petersburg: [s.n.], 2016. – p. 147-151.

См. также 

 Фоносемантика
 Идеофон
 Синестезия
 Происхождение языка
 Сравнительно-историческое языкознание
 Лексикология
 Этимология
 Эффект «буба — кики»

Семантика
Фонетика
Лексикология
Психолингвистика
Фоносемантика